Polen Rundt er et polsk landevejsløb over syv eller otte etaper. Det gik første gang af stabelen i 1928. I perioden frem til 1952 blev det bare arrangeret sporadisk, men fra da af blev det en årlig konkurrence. Frem til først i 1990'erne var løbet kun for amatører og vinderne var derfor for det meste fra Polen. 

Løbet kom med i UCI ProTour, nu UCI World Tour, fra 2005, til trods for at det ikke havde opnået en høj international status.

Vindere

Eksterne henvisninger 

 Polen Rundts officielle hjemmeside  

 
Etableret i 1928